Sulavisión (Canal 8 de Cable Sula) es un canal de televisión por suscripción hondureño que trasmite desde San Pedro Sula y posee programación basada en el entretenimiento e información.

Algunos programas: Noticieros Sulavisión, Link Deportivo, Deporte Total, Acceso Mix, VJ Radio y Nacho TV.

Enlaces externos
 

Canales de televisión de Honduras